Mănescu ist der Familienname folgender Personen:

 Corneliu Mănescu (1916–2000), rumänischer Politiker und Diplomat
 Manea Mănescu (1916–2009), rumänischer Politiker
 Ramona Nicole Mănescu (* 1972), rumänische Politikerin, Ministerin und MdEP
 Rareş Şerban Mănescu (* 1969), rumänischer Politiker
 Theodor Manescu (1930–1990), rumänischer Dramatiker und Politiker
 Val Mănescu (* 1953), rumänischer Dichter